Позыв:

Позы́в 
 Позыв — стремление, влечение к чему-либо.

По́зыв 
 Позыв (устар.) — зов, призыв, приглашение (пример, Позыв от имени перемышлского епископа Сильвестра Гулевича на его духовный суд братчиков (в документе необозначенных) по поводу незаконного и бесчинного вмешательства их в дела церковные. 1638 года, (июль или самые первые дни августа)).
 Позыв — призывный крик птиц, зверей.
 Позыв — повестка в Старой Литве и Малороссии.

См. также 
 Позывной сигнал